Easy Living (1937), een film uit 1937 onder regie van Mitchell Leisen
Easy Living (1949), een film uit 1949 onder regie van Jacques Tourneur
Easy Living (2017), een film uit 2017 onder regie van Adam Keleman
Easy Livin', een nummer van Uriah Heep